Уилл Эдвард Пердью (; род. , Мелборн, Флорида) — бывший американский баскетболист, четырёхкратный чемпион НБА: 1991, 1992 и 1993 годов в составе «Чикаго Буллз» и 1999 года в составе «Сан-Антонио Спёрс». В настоящее время — баскетбольный комментатор и аналитик ESPN.

Карьера 

Начинал заниматься баскетболом в школе Меритт Айленд (Флорида). На уровне колледжей играл за «Вандербильт Комодорс», где в 1988 году стал игроком года в Юго-Восточной конференции и Спортсменом года. На драфте 1988 года был выбран под общим 11-м номером командой «Чикаго Буллз». С 1991 по 1993 года выиграл три титула чемпиона НБА в составе «Буллз», в основном являясь вторым центровым команды после Билла Картрайт. Регулярно выходить в стартовом составе начал в сезоне 1994–95, набирал в среднем за матч 8 очков и совершал 6,7 подборов. Однако с появлением в составе Люка Лонгли вновь стал вторым центровым, а до начала следующего сезона команда обменяла его в «Сан-Антонио Спёрс» на Денниса Родмана. В 1999 году в составе «шпор» Пердью завоевал четвёртый титул чемпиона НБА.

В августе 1999 года Пердью вернулся в «Чикаго Буллз» на правах свободного агента. В сезоне 1999–2000 выходил в стартовом составе в 15 из 67 матчей, набирая в среднем 2,5 очка и совершая 3,9 подборов. По окончании сезона 2000 года Пердью покинул команду и подписал контракт с «Портлендом», где набирал 1,3 очка, совершал 1,4 подбора за 4,5 минуты на паркете. За 13 сезонов в НБА игрок в среднем набирал 4,7 очка и совершал 4,9 подбора.

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте  basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Вандербильт Комодорс» (баскетбол)